Mann puede hacer referencia a:

 Aimee Mann, cantante estadounidense.
 Anthony Mann, director de cine estadounidense.
 Daniel Mann, director de cine estadounidense.
 Delbert Mann, director de cine estadounidense.
 Familia Mann, familia alemana.
 Golo Mann, historiador alemán.
 Heinrich Mann, escritor alemán.
 Herbie Mann, músico estadounidense.
 Klaus Mann, escritor alemán.
 Leslie Mann, actriz estadounidense.
 Michael Mann, director de cine estadounidense.
 Sally Mann, fotógrafa estadounidense.
 Thomas Mann, escritor alemán, premio Nobel de Literatura en 1929.
 Katia Mann, su esposa.
 Monika Mann, escritora hija de Thomas Mann.
 Elisabeth Mann, ídem.
 Michael T. Mann, ídem.
 Andrés Mann, Psicólogo e Hipnoterapeuta.

Historia 
 Reino vikingo de Mann
 Reino de Mann y las Islas